Yungay peut désigner :

 Au Chili
Yungay, une ville de la province de Ñuble;
 Au Pérou
La province de Yungay,
Le district de Yungay,
Yungay, une ville de la région d'Ancash.